Małomir – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł
 Małomir – wieś w Bułgarii, w obwodzie Szumen